Carpeneto ima više značenja:
 Carpeneto, Alessandria
 Carpeneto, Genoa
 Carpeneto, Savona
 Carpeneto, Udine
 Carpeneto, Vercelli